Margaret Wilson e John Bromwich hanno battuto in finale Nancye Wynne e Colin Long 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Dodo Bundy /  Don Budge (quarti di finale)
 Nell Hopman /  Harry Hopman (quarti di finale)
 Thelma Coyne /  Jack Crawford (semifinali)
 Dorothy Workman /  Gene Mako (semifinali)

 Dot Stevenson /  Don Turnbull (quarti di finale)
 Joan Hartigan /  Arthur Huxley (quarti di finale)
 Margaret Wilson /  John Bromwich (Campioni)
 Emily Westacott /  Gar Moon (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1938